Questa è la vita (This Is the Life), film diretto da William Bertram (1915)
Questa è la vita (It's a Date), film diretto da William A. Seiter (1940)
Questa è la vita, film diretto da Aldo Fabrizi, Giorgio Pàstina, Mario Soldati e Luigi Zampa (1954)